Crepis är ett släkte av mossdjur. Crepis ingår i familjen Chlidoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Crepis (Chlidoniidae)